Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Nadrybiu-Dworach – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji lubelskiej, w dekanacie Łęczna. 

Według stanu na miesiąc grudzień 2016 liczba wiernych w parafii wynosiła 1217 osób.

Przypisy 

Parafie archidiecezji lubelskiej
Parafie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata
Religia w gminie Puchaczów
Nadrybie-Dwór